Bahnhof Bergedorf steht für:

 Bahnhof Hamburg-Bergedorf der Deutschen Bahn AG
 Bahnhof Bergedorf Süd der Bergedorf-Geesthachter Eisenbahn
 Alter Bahnhof Bergedorf der Hamburg-Bergedorfer Eisenbahn